Molekulska formula -{C19H12O2}- se može odnositi na:

 Alfa-Naftoflavon
 Beta-Naftoflavon